Henri Bedimo Nsame – calciatore camerunese
 Jean-Pierre Nsame – calciatore camerunese